Аројо де ла Себадиља има више значења:

 Аројо де ла Себадиља (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо де ла Себадиља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику